Кулічков — російське прізвище.

Відомі носії 
 Кулічков Олексій Миколайович (. 1976) — російський актор і телеведучий.
 Кулічков Дмитро Сергійович (. 1979) — російський актор театру і кіно.